Mariano Martínez kan henvise til:

 Mariano Martínez (cykelrytter) (født 1948), tidligere fransk professionel landevejscykelrytter
 Mariano Martínez (skuespiller) (født 1978), argentinsk skuespiller og model